Hans Mortensen er navnet på flere personer:
 Hans Mortensen (botaniker) (1825–1908) – dansk botaniker.
 Hans Christian Cornelius Mortensen (1856–1921) – dansk ornitolog.
 Hans Mortensen (storkøbmand) (født 1943) – færøsk købmand og iværksætter.
 Hans Mortensen (journalist) (født 1958) – dansk journalist og forfatter.